, también conocida como The Summer Hikaru Died en inglés, es una serie de manga escrita e ilustrada por Mokumokuren. Comenzó a serializarse en el sitio web Young Ace Up de Kadokawa Shōten el 31 de agosto de 2021, y hasta la fecha la serie ha sido recopilada en dos volúmenes tankōbon. Mokumokuren primero concibió la serie mientras estudiaba para los exámenes y luego comenzó a publicar dibujos en Twitter, lo que llevó al departamento editorial de Young Ace Up a acercarse a Mokumokuren para serializar el manga a través del sitio web de Young Ace Up.

Tras el lanzamiento del primer volumen, la serie se convirtió en un éxito comercial y de crítica, con el primer volumen vendiendo 200.000 copias en tres meses, recibiendo elogios por parte de la crítica por la historia, el arte y los personajes.

Argumento 
Yoshiki y Hikaru son dos estudiantes de secundaria que viven en un pequeño pueblo en la zona rural de Japón. A pesar de tener personalidades opuestas y pasatiempos diferentes, los dos mantienen una estrecha amistad. Sin embargo, en un día de verano, Hikaru es "arrebatado" por una fuerza sobrenatural. Yoshiki todavía quiere quedarse con Hikaru, pero Hikaru ha cambiado tanto que puede arruinar su relación.

Personajes 
 
  (vomic, video promocional 1), Hiro Shimono (video promocional 2), KENN (video promocional 3), Junya Enoki (video promocional 4)

 
  (vomic, video promocional 1), Yoshitsugu Matsuoka (video promocional 2), Tomoaki Maeno (video promocional 3), Koki Uchiyama  (video promocional 4)

Producción 
Mokumokuren concibió la serie por primera vez mientras estudiaba para los exámenes de ingreso a la escuela secundaria. Después de graduarse, Mokumokuren comenzó a publicar dibujos en Twitter en su tiempo libre en enero de 2021. Más tarde, el departamento editorial de Young Ace Up se acercó a Mokumokuren para serializar el manga en Young Ace Up, lo cual aceptó. Mokumokuren es fanático del manga de acción de Shūkan Shōnen Jump y Shūkan Young Jump, particularmente Tokyo Ghoul.

Mientras escribe la historia, Mokumokuren intenta mantener el horror al mínimo tratando de apelar a las emociones de las personas en lugar de solo dar miedo. Mokumokuren también siente que el tema de la historia se suma al horror basado en el efecto del puente colgante, que establece que es más fácil enamorarse cuando se siente ansioso o temeroso. Para la obra de arte, Mokumokuren intenta usar onomatopeyas que no se usan con frecuencia, al tiempo que se mantiene cauteloso para asegurarse de que funcione correctamente en el contexto de la historia.

Publicación 
Hikaru ga Shinda Natsu es escrito e ilustrado por Mokumokuren. La serie comenzó a publicarse en el sitio web Young Ace Up de Kadokawa Shōten el 31 de agosto de 2021. Kadokawa Shōten recopila sus capítulos individuales en volúmenes tankōbon. El primer volumen se publicó el 4 de marzo de 2022, y hasta el momento se han lanzado dos volúmenes.

En septiembre de 2022, Yen Press anunció que obtuvo la licencia de la serie para su publicación en inglés.

Recepción 
En el Next Manga Award de 2022, Hikaru ga Shinda Natsu ocupó el puesto 11 en la categoría de manga web. También fue la opción más popular entre los votantes chinos tradicionales. La serie encabezó la lista de los mejores manga para lectores masculinos de la edición 2023 de Kono Manga ga Sugoi! de Takarajimasha. El primer volumen recibió tres veces más pedidos que las copias disponibles en la primera tirada. El volumen se reimprimió seis veces en tres meses, con más de 200 000 copias en circulación.

Chanmei de Real Sound elogió la historia y los personajes como emotivos. Chanmei también elogió la obra de arte, creyendo que complementaba bien la historia. Tensako Miura de An An elogió la historia, los personajes principales y la obra de arte, y destacó positivamente el uso de tonos de negro en la obra de arte.

Referencias

Enlaces externos 
  en Young Ace Up 
 

Anime y manga de horror
Anime y manga de recuentos de la vida
Anime y manga escolar
Manga de 2021
Seinen
Series de manga publicadas por Kadokawa Shoten
Webcómics de Japón